Krys Pawlowski
 Krystyna Pawłowska (architekt)